Михаил Германович Кобахидзе (, 5 апреля 1939 — 13 октября 2019) — грузинский советский и французский сценарист, кинорежиссёр, актёр и композитор.

Биография 
Михаил Кобахидзе родился в Тбилиси в 1939 году. С 1959 года учился во ВГИКе на актёрском и режиссёрском факультете, который закончил в 1965 году (мастерская С. А. Герасимова и Т. Ф. Макаровой).

Снимать начал на втором курсе учёбы во ВГИКе. Начиная с 1961 года, сотрудничал со студией «Грузия-фильм», специализируясь на короткометражных и мультипликационных фильмах, за один из которых, «Зонтик», удостоился награды Краковского кинофестиваля документального и короткометражного кино. Дипломная работа режиссёра — 20-минутный двухчастный фильм «Свадьба», вышедший на экраны в 1965 году — попала в программу XI Международного кинофестиваля короткометражных фильмов в Оберхаузене (ФРГ), где удостоилась сразу нескольких наград, включая главный приз «За лучший короткометражный игровой фильм». Эта же лента получила Большой приз жюри VI Международной встречи фильмов для молодежи в Канне и награды кинофестивалей в Мельбурне, Сиднее и Буэнос-Айресе. В Грузии Кобахидзе в общей сложности снял как режиссёр всего пять черно-белых короткометражных фильмов, так как его стиль был признан формалистическим и снимать ему удавалось редко.

С 1996 года проживал в Париже. В начале XXI века участвовал в выпуске французских короткометражных фильмов «В пути» (, как сценарист и режиссёр) и «Красные щёчки» (, как актёр). Его сценарий «Вариации о любви» проиграл один голос в борьбе за первое место в конкурсе сценариев, а впоследствии реорганизация каналов Canal+ и ARTE помешала осуществлению его проекта полнометражного фильма «Как облако» ).

Сын Михаила Кобахидзе — Гега (Герман) Кобахидзе, актёр киностудии «Грузия-фильм». 18 ноября 1983 года с группой сообщников пытался угнать самолёт Ту-134 с целью бегства из СССР, убив и ранив нескольких человек на борту. В августе 1984 года Верховный суд Грузинской ССР приговорил Германа Кобахидзе к смертной казни. Приговор был приведён в исполнение 3 октября того же года.

Михаил Кобахидзе скончался после тяжелой продолжительной болезни 13 октября 2019 года.

Фильмография

Режиссёр 

  — Молодая любовь (к/м)
  — Карусель (к/м)
  — Свадьба (к/м)
  — Зонтик (к/м)
  — Музыканты (к/м)
  — En chemin (к/м)

Сценарист 
  — Молодая любовь (к/м)
  — Карусель (к/м)
  — Свадьба (к/м)
  — Зонтик (к/м)
  — Музыканты (к/м)
  — Будем знакомы (киноальманах) («Гонки»)
  — En chemin (к/м)

Сценарист мультфильмов 
  — Любознательный
  — Две новеллы. Оптимист
  — В пещере
  — Трубка
  — На море
  — Последняя капля
  — Тайна
  — Урожай
  — Зелёная ветвь
  — Святой лис (полнометражный)

Актёр 
  — Музыканты (к/м)
  — Цена жизни (киноальманах) — «Федя»
  — Несколько интервью по личным вопросам — эпизод
  — Анемия
  — Les joues rouges (к/м)

Музыка 
  — Свадьба (к/м)
  — Зонтик (к/м)

Награды 
 Международный кинофестиваль короткометражных фильмов, Оберхаузен, ФРГ,  — гран-при «За лучший короткометражный игровой фильм», премия ФИПРЕССИ «За простоту, честность и ясность при соответствующем хорошем исполнении» и премия «Интерфильм» Христианской евангелической организации
 Краковский кинофестиваль,  — «Серебряный дракон» и приз ФИПРЕССИ (за фильм «Зонтик»)
 В 1996 году на Международном кинофестивале в Венеции состоялась ретроспектива фильмов Михаила Кобахидзе.

Примечания

Ссылки 
 
 Михаил Кобахидзе  в базе данных грузинского кино Geocinema
 Михаил Кобахидзе  на портале Аниматор.ру

Выпускники ВГИКа